Homalocephale est un genre éteint de dinosaure herbivore et bipède qui a vécu au Crétacé supérieur. Ses restes fossiles ont été trouvés en Chine et dans la formation de Nemegt en Mongolie.

Le genre Homalocephale est représenté par l'unique espèce Homalocephale calathocercos.

Étymologie 
Du grec ancien ωμαλος, « homalos », « plat » et κεφαλή, « kephalē », « tête », pour donner « tête plate ».

Description 
Il mesurait entre  de long et pesait environ . 

Comme les autres animaux appartenant à l'ordre des pachycéphalosaures, Homalocephale portait une excroissance osseuse en forme d'arc sur la partie supérieure du crâne et plus épaisse que le reste, on pense qu'elle servait pour les combats entre mâles de la même espèce pour la place dominante dans le troupeau ou lors des combats pour la possession des femelles, il y a aussi la possibilité, moins probable, que Homalocephale l'utilisait pour se défendre contre les prédateurs.

Une autre caractéristique, outre les traits généraux des pachycéphalosaures, était la largeur de ses hanches, qui devaient absorber les coups lors des combats à coup de tête de l'animal contre les prédateurs ou ses congénères, si tel fut le cas. Suivant une autre théorie, ce serait un signe que ce dinosaure aurait été vivipare.

Notes et références

Références taxinomiques 

Pachycephalosauria
Genre de dinosaures non aviens (nom scientifique)
Dinosaure de la Formation de Nemegt
Dinosaure d'Asie
Dinosaure du Crétacé supérieur
Paléontologie en Chine
Paléontologie en Mongolie
Taxon fossile décrit en 1974